Kät ist

 der Künstlername der Schweizer Sängerin Katharina Michel
 die Kurzbezeichnung für das erzgebirgische Volksfest Annaberger Kät